Автоматы типа «Застава» (Zastava) — серия югославских и сербских клонов автомата Калашникова, которые производились с 1970-х годов как под стандартные советские, так и под западные патроны. Массово производились следующие клоны:
 Застава М64 — точная нелицензионная копия 7,62-мм автомата Калашникова, выпуск которой был налажен в Югославии в 1960-х годах. М64 были созданы посредством обратной разработки методом заливки специальным составом деталей закупленных за рубежом образцов АК.
 Застава М64 A — модернизированный вариант M64, отличающийся прицельными приспособлениями, пистолетной рукояткой (получившей ортопедическую форму и выемки под пальцы), прикладом (увеличена ширина и изменён угол наклона), цевьём (3 прорези вместо 2-х), а также возможностью метания винтовочных гранат. Вариант со складывающимся вниз-вперед металлическим прикладом обозначался M64 B. Оба варианта не были приняты на вооружение.
 Застава М70 — модифицированный вариант M64 A, отличающийся пистолетной рукояткой, аналогичными АК прицельными приспособлениями и ещё несколькими деталями. Вариант со складным прикладом обозначался M70 A, а после ряда улучшений и принятия на вооружение автоматы получили обозначение M70 B1 и M70 AB2 соответственно. Новые автоматы получили штампованную ствольную коробку и возможность установки оптических и ночных прицелов. Также был создан самозарядный вариант для гражданского рынка.
 Застава M72 — ручной пулемёт, аналог РПК.
 Застава M76 — снайперская винтовка, созданная на базе АК и использующая винтовочные патроны 7,92×57 мм, а также 7,62×51 мм НАТО и 7,62×54 мм.
 Застава М77 B1 и M77 AB1 — экспортные варианты с фиксированным и складным прикладом соответственно. Отличия от M70: использование винтовочного патрона 7,62×51 мм НАТО и прямых магазинов на 20 патронов, удлинённый ствол с изменённым компенсатором.
 Застава М92 — компактный автомат со складывающимся вниз-вперёд прикладом, созданный на основе Застава M70 и АКС-74У.
 Zastava M80 и M80 A — экспортные варианты M70 B1 под патрон 5,56×45 мм с фиксированным и складным прикладом соответственно. M80 имеет фиксированный деревянный приклад, а M80A — складной вниз-вперёд металлический. Являясь клонами известного советского автомата АКМ, они имеют схожие основные составные части. Имеется возможность полуавтоматического и полностью автоматического режима огня. M80 и M80A имеют высокую огневую мощь и меньший вес, чем у АК-47. Также существует вариант M80 под патрон 7,62×51 мм НАТО. Использование более мощного патрона увеличивает её остановочную силу, но его чрезмерная отдача снижает управляемость в полном автоматическом режиме.
 Zastava M85 — компактный автомат калибра 5,56×45 мм со складывающимся вниз-вперёд прикладом, созданный на основе Застава M80 и АКС-74У. Выпускался для продажи на экспорт.
 Застава M90 и M90 A — созданные в 1990-м году варианты M80 и M80 A соответственно, отличающиеся лучшим качеством изготовления и новым пламегасителем. Выпускались для продажи на экспорт.
 Застава M21 — значительно модернизированный вариант, представленный в 2004 году. Имеет несьёмную крышку ствольной коробки, которая в отличие от предшественников, закреплена на шарнире, благодаря чему на неё возможна установка планок Пикатинни.  Рычаг предохранителя/переводчика режимов огня продублирован на левой стороне ствольной коробки небольшим вертикально расположенным рычажком, закрепленным на той же оси. Ствол имеет полигональные нарезы и выполнен методом холодной ротационной ковки. Мушка вынесена на газоотводный блок, целик съемный. На М21 возможна установка как российского 40 мм гранатомета ГП-25, так и американского М203, для чего используются соответствующие переходники.

См. также 
 Производство и использование автомата Калашникова вне России
 Венгерские клоны АК
 Клоны АК производства ГДР
 Клоны АК производства Румынии

Примечания

Ссылки 
 Описание автоматов Застава M64, M70, M77 и M92 на сайте weapon.at.ua 
 Описание автоматов Застава M80, M85 и M90 на сайте weapon.at.ua 
 Застава M80 и M80 A 
 Застава M85 
 Застава M92 

Автоматы Сербии
Автоматы Югославии
АК
Семейство АК